Frederico Chaves „Fred” Guedes (ur. 1983) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji napastnika
 Frederico „Fred” Rodrigues Santos (ur. 1993) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji pomocnika
 Fred – kot, tajny agent nowojorskiej policji

Zobacz też